Билзен () — город и коммуна в провинции Лимбург. По состоянию на 1 января 2006 года население составляет 30057 человек. Площадь составляет 75,90 км² при плотности населения 396 чел. / км ². Коммуна образовалась в 1977 году в результате объединения деревень.

История 
Билзен был частью графства Лоон.

Достопримечательности 
 Замок Алден Бизен расположен в деревне Рейкховен.
 Аббатство Мюнстербилзен.

Уроженцы Билзена 
 Ким Клейстерс
 Элке Клейстерс
 Камиль Гюисманс

Ссылки 
 Официальный сайт 

Коммуны провинции Лимбург (Бельгия)